Pizzo se poate referi la:

 Pizzo, comună din provincia Vibo Valentia, Calabria, Italia
 Paolo Pizzo, scrimer italian specializat pe spadă